Il doppio del torneo di tennis Copa Sevilla 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Marrero e Pablo Santos che hanno battuto in finale Rogério Dutra da Silva e Flávio Saretta 2-6, 6-2, [10-8].

Teste di serie

 Marc López /  Santiago Ventura (semifinali)
 Flavio Cipolla /  Marco Crugnola (semifinali)

 Jesse Huta Galung /  Daniel Muñoz de la Nava (quarti di finale)
 Franco Ferreiro /  Júlio Silva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 2008